Referència és una relació en la qual un objecte designa o s'enllaça amb un altre.

Referència o punt de referència també es pot referir a:
 Referència o citació, un enllaç a una font d'informació
 Una referència o carta de recomanació per a un treball, un lloc a la universitat, etc.
 Treball de referència, un diccionari, enciclopèdia, etc.
Referència digital (també referència virtual)
 Reference.com, una font en línia de referència